Souli kan syfta på:

Grekland 

 Soúli, ort, Peloponnesos, Nomós Korinthías, 
 Dimos Souli, kommun, Epirus, Thesprotia,